На́мци (; ) е село в Якутия, Русия. Разположено е на брега на река Лена, на около 75 km северно от Якутск. Административен център е на Намски улус. Към 2016 г. има население от 9683 души.

Население

Климат 
Климатът в Намци е субарктичен. Средната годишна температура е -10,4 °C, а средното количество годишни валежи е около 240 mm.

Източници 

Села в Якутия